

Patronyme 
Moguilevski (masculin ; ) ou Moguilevskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Evgueni Moguilevski (1945-2023), pianiste classique russe
 Marina Moguilevskaïa (1970-), actrice russe

Patronyme russe